Niebelsbach ist ein geographischer Name:

 Niebelsbach (Keltern), Gemeindeteil und Dorf von Keltern, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Niebelsbach (Arnbach), linker Zufluss des Arnbachs (zur Pfinz) an der Grenzsägmühle, Gemeindeteil Niebelsbach, Keltern, Enzkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Nibel oder Niebel, Alternativname am oberen wie am untersten Lauf in den Landkreisen Oberallgäu, Bayern und Ravensburg, Baden-Württemberg der Eschach (Aitrach), rechter Oberlauf der Aitrach